Tkies khaf – film del 1924 diretto da Zygmunt Turkow
Tkies khaf – film del 1937 diretto da Henryk Szaro